John Kennedy peut désigner :
 John Kennedy (1653-1701),  de Cassilis et pair écossais ;
 John Kennedy (1769-1855), industriel anglais du coton ;
 John Pendleton Kennedy (1795-1870), écrivain et homme politique américain ;
 John Kennedy (1900-1971), rameur américain ;
 John Fitzgerald Kennedy (1917-1963),  des États-Unis d'Amérique ;
 John Kennedy (1931-1989), ancien coureur cycliste écossais ;
 John Neely Kennedy (1951-), homme politique américain ;
 John Kennedy (1953-), avocat britannique, président de l'IFPI ;
 John Fitzgerald Kennedy Jr. (1960-1999), fils de John Fitzgerald Kennedy ;
 John Kennedy Toole (1937-1969), écrivain américain ;
 John Kennedy (1983-), footballeur écossais jouant au Celtic FC ;
 John Kennedy, joueur de rugby à XV irlandais ;
 John Kennedy Batista de Souza, (2002-), footballeur brésilien.

Voir aussi 
 JFK, un film